Kortum ist der Familienname folgender Personen:

 Kortum (Familie) (auch: Kortenum, Kortnumb, Cortnum, Cortenum und Namensvarianten), seit etwa dem Jahr 1500 insbesondere im norddeutschen Raum bekanntes Geschlecht

 Gerhard Kortum (1941–2013), deutscher Geograph
 Gottfried Michael Kortum (1699–1749), deutscher Naturforscher und Mediziner, ab 1728 Mitglied der Leopoldina
 Hans Kortum (1923–1997), deutscher Romanist
 Herbert Kortum (1907–1979), deutscher Naturwissenschaftler, Informatiker und Computerpionier
 Hermann Kortum (1836–1904), deutscher Mathematiker
 Rebecca R. Richards-Kortum (* 1964), US-amerikanische Medizintechnik-Ingenieurin
 Renatus Andreas Kortum (1674–1747), deutscher Theologe und Übersetzer
 Yves Kortum, luxemburgischer Photograph

Kortum steht ebenfalls für:
 Kaufhaus Kortum, ein ehemaliges Warenhaus in Bochum

Siehe auch:
 Kortüm
 Cortnum